Angelinense – abitanti di Angelim
Angelinense – abitanti di Angelina (Santa Catarina)